Mladen – nome proprio di persona slavo maschile
Mladen – villaggio nel comune di Sevlievo (Bulgaria)
Mladen – voivoda sotto re Stefano Uroš III Dečanski
22558 Mladen – asteroide della fascia principale
Sebastian Mladen – calciatore rumeno